Бангладеш Премьер-лига (Bangladesh Premier League (BPL)) — национальное футбольное первенство (высший дивизион), проводимое комитетом Профессиональной футбольной лиги федерации футбола Бангладеш.

История 
Основана в 2007 году под названием Б. Лига. Является преемником Национального футбольного чемпионата (другое название — National Football League (NFL)), проводившегося в 2000—2006 годах.

В 2009 года стала называться Лига Бангладеш (Citycell Bangladesh League). До её появления футбол был наиболее развит в столице страны:  была основана в 1948 году, и в ней играли фактически сильнейшие клубы Бангладеш. На данный момент в лиге больше всего клубов из Дакки (например, в 2011 году — 9 из 12).

С 2012 года — Бангладеш Премьер-лига.

Список победителей 
Проводился в несколько этапов

Проводится в формате лиги

Ссылки 
 Лига Бангладеш на сайте ФИФА